Oberense ist der Name von:
 Oberense (Ense), Ortsteil der Gemeinde Ense im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Ober-Ense (Korbach), Stadtteil von Korbach im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Burg Ober-Ense, ehemalige Wasserburg im Korbacher Stadtteil Ober-Ense